

Geografia 
 Arabia Saudita
La Mecca – città capoluogo della provincia della Mecca
 Liberia
Distretto di Suehn Mecca o distretto di Mecca – distretto della Contea di Bomi
 Stati Uniti d'America
Mecca – census-designated place della Contea di Riverside, California
Mecca – città della Contea di Parke, Indiana

Musica 
Mecca – album di Persia White del 2009

Altro 
 Mecca – antico tipo di doratura, in uso specialmente nel XVIII e XIX secolo. Veniva fatta verniciando la foglia d'argento con un colore giallo trasparente per farla sembrare dorata.